Ernst van Beieren (1373-1438), hertog van Beieren-München
 Ernst van Beieren (1500-1560), administrator van Passau en Salzburg
 Ernst van Beieren (1554-1612), aartsbisschop en keurvorst van Keulen en bisschop van Münster en Freising